Neményi Mária (194?) rajzfilmes operatőr
 Neményi Mária (1946), szociológus. Az 1960-as évek végén három magyar játékfilm szereplője